Billy Konstantinidis (nacido el 21 de abril de 1986) es un futbolista australiano que se desempeña como delantero.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Australia
Futbolistas del PAE Veria
Futbolistas del Lamia FC
Futbolistas del Iraklis de Tesalónica
Futbolistas del Panserraikos
Futbolistas del Aris Salónica Fútbol Club
Futbolistas del Ventforet Kofu
Nacidos en Melbourne
Futbolistas del Doxa Drama Fútbol Club